Ел Чипилинар има више значења:

 Ел Чипилинар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чипилинар (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику